Marching Out – drugi solowy album szwedzkiego gitarzysty Yngwiego Malmsteena wydany w 1985 roku.

Lista utworów

Twórcy 
 Yngwie Malmsteen - gitara elektryczna, gitara akustyczna, chórki
 Jens Johansson - instrumenty klawiszowe
 Anders Johansson - perkusja
 Marcel Jacob - gitara basowa
 Jeff Scott Soto - śpiew

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Okładka

Albumy Yngwiego Malmsteena
Albumy muzyczne wydane w roku 1985
Albumy Polydor Records